Маліченко Олександр Вікторович — артист оркестру, заслужений артист України
 Маліченко Олексій Вадимович (* 1990) — український хокеїст, захисник.

Примітки